Сиригу — итальянская фамилия. Известные носители:

 Сиригу, Сальваторе (род. 1987) — итальянский футболист.
 Сиригу, Сандро (род. 1988) — немецкий футболист итальянского происхождения.